Знахар — особа, ведучий практики в нетрадиційній медицині.

Фільми 
 Знахар (фільм, 1937) — польський фільм 1937 року.
 Знахар (фільм, 1982) — польський фільм 1982 року.
 Знахар (фільм, 1992) — американський фільм 1992 року.
 Знахар (телесеріал) — російський телесеріал 2008 року.
 Знахар 2: Полювання без правил - продовження Знахаря, 2011 року.

Посилання 
Знахар, знахарка  //